Хуторско́й переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 В Москве:
 1-й Хуторской переулок.
 2-й Хуторской переулок.
 3-й Хуторской переулок.
 4-й Хуторской переулок.

Украина 
 Хуторской переулок — улица в Одессе.

См. также 
 Хуторской